Babat kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Babat, Demak, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Babat, distrikt, Jawa Timur, 
 Babat, Lamongan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar